Mueang Bueng Kan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Bueng Kan, Thailanda, cu o populație de 89.978 de locuitori și o suprafață de 791,9 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 131 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Bung Khla și Si Wilai.

Referințe 

Amphoe în provincia Bueng Kan